Spiegelbach ist ein Gewässername:

 Spiegelbach (Feistritzgraben), rechter Zufluss des Feistritzgrabens (zur Mur) bei Feistritzgraben, Gemeinde Sankt Peter ob Judenburg, Bezirk Murtal, Steiermark
 Spiegelbach (Innerste), linker Zufluss des Grumbachs, Landkreis Goslar, Niedersachsen, Deutschland
 Spiegelbach (Kaumbergbach), linker Oberlauf des Kaumbergbachs (zur Triesting) bis Markt Kaumberg, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Spiegelbach (Niedertalbach), rechter Zufluss des Niedertalbachs  bei Vent, Gemeinde Sölden, Bezirk Imst, Tirol; von Ramoljoch und Spiegelferner
 Spiegelbach (Michelsbach), linker Zufluss des Sondernheimer Altrheins (Altarm des Oberrheins) bei Sondernheim, Stadt Germersheim, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz; Ableitung nach rechts aus der Queich